Hangul Jamo è un blocco Unicode. È costituito da 256 caratteri compresi nell'intervallo U+1100-U+11FF.

Comprende i jamo dell'alfabeto hangŭl usati più di frequente.

Tabella compatta di caratteri

Bibliografia

Voci correlate 
 Hangŭl

Unicode